Тараз — місто в Казахстані, адміністративний центр Жамбилської області.
 Тараз — міжнародний аеропорт міста Тараз в Казахстані.